Советкин — фамилия; имеет женскую форму Советкина.
 Советкин, Дмитрий Константинович (1834—1912) — русский инженер-механик и изобретатель.
 Советкин, Константин Михайлович (род. 1989) — российский футболист.
 Советкин, Юрий Фёдорович (1932—1989) — советский учёный, специалист в области материаловедения систем автоматики ядерных боеприпасов.

Советкина 
 Советкина, Маргарита Митрофановна (1892—1950) — советский ботаник.

См. также 
 Советка